Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Ithaca (Michigan)
 Ithaca (Nebraska)
 Ithaca (New York)
 Ithaca (Ohio)

Overige:
 Ithaka (Latijnse spelling: Ithaca), een van de Ionische eilanden van Griekenland
 Ithaca Chasma, een reusachtige kloof op de Saturnusmaan Tethys
 Ithaca Gun Company, een Amerikaanse vuurwapenfabrikant
 Ithaca College School of Music, een muziekconservatorium in Ithaca (New York)
 Ithaca (film), film uit 2015 van Meg Ryan